Dumbrava est le nom de très nombreuses localités de Roumanie

Communes 
 Dumbrava, dans le județ de Mehedinți
 Dumbrava, dans le județ de Prahova
 Dumbrava, dans le județ de Timiș
 Dumbrava Roșie, dans le județ de Neamț

Villages 
 Dumbrava, commune de Săsciori, județ d'Alba
 Dumbrava, commune de Unirea, județ d'Alba
 Dumbrava, commune de Pleșcuța, județ d'Arad
 Dumbrava, commune de Bogați, județ d'Argeș
 Dumbrava, commune de Gura văii, județ de Bacău
 Dumbrava, commune de Itești, județ de Bacău
 Dumbrava, commune de Răchitoasa, județ de Bacău
 Dumbrava, commune de Holod, județ de Bihor
 Dumbrava, commune de Livezile, județ de Bistrița-Năsăud
 Dumbrava, commune de Nușeni, județ de Bistrița-Năsăud
 Dumbrava, commune de Căpușu Mare, județ de Cluj
 Dumbrava, commune de Ulmi, județ de Dâmbovița
 Dumbrava, commune de Pestișu Mic, județ de Hunedoara
 Dumbrava, commune de Cuirea, județ de Iași
 Dumbrava, commune de Lespezi, județ de Iași
 Dumbrava, commune de Vătava, județ de Mureș
 Dumbrava, commune de Timișești, județ de Neamț
 Dumbrava, commune de Livada, județ de Satu Mare
 Dumbrava, commune de Cornu Luncii, județ de Suceava
 Dumbrava, commune de Grănicești, județ de Suceava
 Dumbrava, commune de Lungești, județ de Vâlcea
 Dumbrava, commune de Poiana Cristei, județ de Vrancea

Dumbrava peut aussi désigner :

 Dumbrava, un village de la commune moldave de Trușeni, à l'intérieur de la municipalité de Chișinău.